CIQ est un sigle composé des trois lettres C, I et Q qui peut faire référence à :
 Conseil interprofessionnel du Québec, un regroupement des 45 ordres professionnels au Québec, institué par le Code des professions ;
 Customs Immigration and Quarantine, un service des douanes existant dans plusieurs pays.
 Comité d'intérêt de quartier, une organisation citoyenne d'habitants chargée de défendre les intérêts des habitants, notamment à Marseille.

CIQ est un code qui peut faire référence à :
 , au Guatemala, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports